Костинброд () — община в Болгарии. Входит в состав Софийской области. Население составляет 17 125 человека (на 15.12.2014 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Безден
 Богёвци
 Бучин-Проход
 Голяновци
 Градец
 Драговиштица
 Дреново
 Дрымша
 Костинброд
 Опицвет
 Петырч
 Понор
 Царичина
 Чибаовци

см. также Беледие-Хан

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Софийской области